Джеймс Г'юард (,  30 березня 1971, Реджайна) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року в ЗХЛ.

1989 року був обраний на драфті НХЛ під 16-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нашвілл Предаторс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Вашингтон Кепіталс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Тампа-Бей Лайтнінг».

Загалом провів 394 матчі в НХЛ.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Уродженці Реджайни
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»